Dit is een lijst van planetoïden 109901-110000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109901 - || 2001 SU20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109902 - || 2001 SH21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109903 - || 2001 SL21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109904 - || 2001 ST21 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109905 - || 2001 SB22 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109906 - || 2001 SC22 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109907 - || 2001 SZ23 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109908 - || 2001 SP24 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109909 - || 2001 SR24 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109910 - || 2001 SY24 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109911 - || 2001 SK25 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109912 - || 2001 SU25 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109913 - || 2001 SV25 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109914 - || 2001 SF26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109915 - || 2001 SU26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109916 - || 2001 SE27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109917 - || 2001 SF27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109918 - || 2001 SY27 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109919 - || 2001 SB29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109920 - || 2001 SJ29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109921 - || 2001 SY29 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109922 - || 2001 SU30 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109923 - || 2001 SF31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109924 - || 2001 SO31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109925 - || 2001 SP31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109926 - || 2001 SU31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109927 - || 2001 SA32 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109928 - || 2001 SD32 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109929 - || 2001 SH33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109930 - || 2001 SZ34 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109931 - || 2001 SZ35 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109932 - || 2001 SA37 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109933 - || 2001 SW37 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109934 - || 2001 SL38 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109935 - || 2001 SC39 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109936 - || 2001 SD39 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109937 - || 2001 SX39 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109938 - || 2001 SL40 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109939 - || 2001 SU40 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109940 - || 2001 SR41 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109941 - || 2001 SJ42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109942 - || 2001 SW42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109943 - || 2001 SY42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109944 - || 2001 SN43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109945 - || 2001 SU43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109946 - || 2001 SH44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109947 - || 2001 SM44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109948 - || 2001 SN45 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109949 - || 2001 SY45 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109950 - || 2001 SB46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109951 - || 2001 SF46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109952 - || 2001 SK46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109953 - || 2001 SA47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109954 - || 2001 SC47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109955 - || 2001 SK47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109956 - || 2001 SS47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109957 - || 2001 SW47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109958 - || 2001 SD48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109959 - || 2001 SP48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109960 - || 2001 SX48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109961 - || 2001 SE49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109962 - || 2001 SN49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109963 - || 2001 SW49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109964 - || 2001 SX49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109965 - || 2001 SY49 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109966 - || 2001 SF50 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109967 - || 2001 SQ50 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109968 - || 2001 SA51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109969 - || 2001 SV51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109970 - || 2001 SW51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109971 - || 2001 SP52 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109972 - || 2001 SR52 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109973 - || 2001 SK53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109974 - || 2001 SL53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109975 - || 2001 SM53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109976 - || 2001 SN53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109977 - || 2001 SU53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109978 - || 2001 ST54 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109979 - || 2001 SB55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109980 - || 2001 SC55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109981 - || 2001 SF55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109982 - || 2001 SQ55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109983 - || 2001 SY55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109984 - || 2001 SB57 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109985 - || 2001 SG57 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109986 - || 2001 SN57 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109987 - || 2001 SO57 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109988 - || 2001 SR57 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109989 - || 2001 SX57 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109990 - || 2001 SS58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109991 - || 2001 SF59 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109992 - || 2001 SV59 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109993 - || 2001 SC60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109994 - || 2001 SA61 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109995 - || 2001 SJ61 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109996 - || 2001 SW61 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109997 - || 2001 SA62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109998 - || 2001 SN62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109999 - || 2001 SZ62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110000 - || 2001 SM63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten